Regeringen Johnson eller Johnsons kabinett kan syfta på:
Andrew Johnsons kabinett
Lyndon B. Johnsons kabinett
Regeringen Johnson I, 24 juli–16 december 2019
Regeringen Johnson II, 16 december 2019–